Шеронов — фамилия.

Известные носители 
Шеронов, Леонид Васильевич (1916—1995) — механик-водитель танка 15-го танкового батальона 13-й лёгкой танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, младший командир. Герой Советского Союза.

Шеронов, Сергей Алексеевич (1885—1918) — революционер-большевик, участник борьбы за установление советской власти на Дальнем Востоке, заместитель председателя Хабаровского Совета рабочих и солдатских депутатов.